

Oficjalne mecze reprezentacji Samoa Amerykańskiego

1983

1987

1994

1998

2000

2001

2002

2004

2007

Bilans

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Linki zewnętrzne 
 
 Lista meczów reprezentacji Samoa Amerykańskiego na oficjalnej stronie Elo Ratings
 Lista meczów reprezentacji Samoa Amerykańskiego na RSSSF.com

Przypisy 

Piłka nożna na Samoa Amerykańskim
Samoa Amerykańskie